Stål eller staal har flere specialiseringer:
 Stål - jernlegering
 Staal (film) - film om stål